

Patronyme 
 Francesco Durelli (1792-1851), dessinateur et graveur sur cuivre italien, frère de Gaetano
 Gaetano Durelli (1789-1855), dessinateur et graveur sur cuivre italien, frère de Francesco

Animal 
 , crustacé